Перше Травня — село в Україні, у Прилуцькому районі Чернігівської області. Населення становить 87 осіб. Орган місцевого самоврядування — Малодівицька селищна рада.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Чернігівська область)

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Перше Травня 

Села Чернігівської області
Населені пункти Прилуцького району